Хютте (Hütte) — многотомный «Справочник для инженеров, техников и студентов»
 Хютте, Александр Евгеньевич (род. 1988) — российский легкоатлет

См. также 
 Носсентинер-Хютте
 Онкель Томс Хютте (станция метро)
 Хютт
 Хюттен